Ива́н Долгов:
 Долгов, Иван Александрович (1897—1986) — советский военачальник, генерал-майор.
 Долгов, Иван Ефимович — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Долгов, Иван Илларионович (1920—1995) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Долгов, Иван Николаевич (1909—1989) — Герой Советского Союза.